lantan – pierwiastek chemiczny
 Lantan – polski, prototypowy karabin szturmowy
 Lantan – miejscowość i gmina we Francji